Sequoia Capital — компанія з управління венчурним капіталом. Розташована у США, Менло-Парк, Каліфорнія. Спеціалізується на фінансуванні компаній технологічного сектору. Має в управлінні декілька інвестиційних фондів, включаючи фонди що спеціалізуються на ринках Індії, Ізраілю, та Китаю. Сукупна вартість компаній профінансованих Sequoia Capital станом на грудень 2015 року оцінювалась в 1,4 трлн доларів.

Історія 
Sequoia Capital була заснована Доном Валентайном в 1972 р. у місті Менло-Парк штату Каліфорнія в США. В середині 90-х Валентайн передав управління компанією Дугласу Леону та Майклу Моріцу. В 1999 компанія поширила зону своєї діяльності і на Ізраїль. У 2005 у Китаї як філіал відкрито Sequoia Capital China. В 2006, Sequoia Capital придбала Westbridge Capital Partners, Індійську компанію з управління венчурним капіталом. Трохи згодом вона отримала назву Sequoia Capital India. В 2013 р. Sequoia Capital за версією CB Insights визнана компанією номер один з управління венчурним капіталом.

Інвестеційне портфоліо 
Компанії профінансовані фондами Sequoia Capital:

Примітки 

Підприємства Менло-Парка
Підприємства, засновані 1972
Венчурні фонди США